Натуральне число 1864
 1864 рік до нашої ери
 1864 рік нашої ери